Роберт Гордон «Боббі» Орр (; 20 березня 1948, Паррі-Саунд, провінція Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, колишній захисник команд Національної хокейної ліги «Бостон Брюїнс» (1966—1976) і «Чикаго Блек Гокс» (1976—1978).

Дворазовий володар Кубка Стенлі (1970, 1972), а також Кубка Канади (1976), де був визнаний найкращим гравцем турніру. Орр є єдиним захисником в історії НХЛ, що став володарем «Арт Росс Трофі», як найкращому бомбардирові регулярного чемпіонату. В 1969—1972, 1974 та 1975 роках був найкращим за показником «+/-».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Order of Canada Citation 
 Кар'єрна статистика Боббі Орра  на сайті The Internet Hockey Database 
 Bobby Orr Hall of Fame Website 
 His game-winning overtime goal ending the 1970 Stanley Cup finals 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Канади
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Володарі Кубка Стенлі
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі трофею Лу Марша
Офіцери ордена Канади
Члени зали слави канадського спорту
Люди на марках